Definició L'avaluació externa és l'examen sistemàtic de les activitats i resultats d'una organització d'acord amb estàndards establerts. És realitzada per l'entitat independent i autoritzada.

 Per a l'avaluació externa de centres docents vegeu l'article: Avaluació externa de centres docents
 per a les proves externes als alumnes, vegeu proves d'avaluació externa
 per a la revisió a l'àmbit laboral, consulteu auditoria